Александр Долженков:
 Долженков, Александр Валерьевич (род. 1983) — украинский политик.
 Долженков, Александр Фёдорович (род. 1947) — доктор юридических наук, генерал-майор милиции, профессор.